

Patronyme

 François Bouchot (1800-1842), peintre français ;
 Henri Bouchot (1849-1906), historien français de l'estampe ;
 Jean Bouchot (1886-1932), conservateur de musée
 Jacqueline Bouchot (1893-1975), professeur à l'École du Louvre et première femme conservateur au Musée du Louvre ;
 Joseph Augustin Bouchot, (1791-1858), homme politique français ;
 Vincent Bouchot (né en 1966), chanteur français, ténor-baryton.

Mytiliculture
 Bouchot, un support d'élevage des moules.

Littérature
 Le Bouchot, roman d'Hortense Dufour publié en 1982.

Cours d'eau
 Le Bouchot, rivière française de Lorraine.

Patronyme français